Franciaország
Pierres, település Calvados megyében
Pierres, település Eure-et-Loir megyében